Partit Independent (Argentina)
 Partit Independent (Uruguai), partit polític socialdemòcrata i socialista cristià de l'Uruguai
 Partit Independent (Espanya)
 Partit Independent (Costa Rica)